Doiron ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Aubin Doiron (1922–1995), kanadischer Zahnarzt und Vizegouverneur
 Julie Doiron (1972), kanadische Musikerin